Csehország
 Liběšice, település a Litoměřicei járásban
 Liběšice, település a Lounyi járásban
 Liběšice, Češov településrésze a Jičíni járásban
 Liběšice, Želenice településrésze a Mosti járásban